Решетовка — топоним:

 Решетовка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Решетовка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Решетовка — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Решетовка — село в Первомайском районе Тамбовской области.
 Решетовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Решетовка — река в Ростовской области, левый приток Дона.